

Patronyme 

 Elizabeth Odio Benito (née en 1939), juge costaricienne ;
 Ernesto Ocaña Odio (1905-2002) est un photographe cubain ;
 Rodrigo Alberto Carazo Odio (1926-2009), économiste et homme d'État costaricain, président de la République de 1978 à 1982 ;
 Sylvia Odio (née en 1937), exilée cubaine et témoin dans l'enquête de l'assassinat de John F. Kennedy.